Miejscowości w USA:
 River Bend – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Jackson
 River Bend – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Craven